Slovo tvrdost může mít několik významů:

 tvrdost dřeva
 tvrdost kovů
 tvrdost minerálů dle Mohsovy stupnice tvrdosti
 tvrdost tužek – závisí na poměru jílu a grafitu v tuze, označuje se číslicí od 1 do 9 nebo písmenem (písmeny) H, B, F, z anglických slov hard, black, firm (tvrdý, černý, pevný)
 tvrdost vody

tvrdost materiálů, především kovů, se měří různými způsoby:
 zkouška tvrdosti podle Brinella
 zkouška tvrdosti podle Vickerse
 zkouška tvrdosti podle Rockwella